Ма́ртин Джо́зеф Фе́ттман (; род. 1956) — астронавт США. Совершил один космический полёт на шаттле: STS-58 (1993, «Колумбия»), врач, патолог.

Личные данные и образование 

Мартин Феттман родился 31 декабря 1956 года в Бруклине, Нью-Йорк, где в 1973 году окончил среднюю школу «Мидвуд». В 1976 году получил степень бакалавра в области питания животных в Корнеллском университете, в Итаке, штат Нью-Йорк. В 1980 году получил звание доктора наук в области ветеринарии и степень магистра в области питания животных в том же Университете. В 1982 году получил звание доктора наук в области физиологии в Университете штата Колорадо.
В 1984 году получил сертификацию по ветеринарной клинической патологии и стал дипломатом Американского колледжа ветеринарных патологов.

Холост (на 1995 год). Его интересы — подводное плавание, любительская радиосвязь (позывной KC5AXA), полёты, езда на велосипеде, стрельба из пистолета, отдых в кемпингах и горный туризм, фотография, путешествия, чтение о непознанном и музыка (джаз и классическая). Его мать, Элен Пэк (Феттман) и его отчим Гаролд Пэк, проживают в Бруклине, Нью-Йорк. Его отец, Бернар П. Феттман, умер.

До НАСА 
В 1982—1986 годы работал помощником профессора клинической патологии на факультете патологии Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук при Университете штата Колорадо. В его обязанности входило обучение, исследования и клинические услуги. В 1983 году был назначен в Отделение физиологии в Университете штата Колорадо, занимался преподаванием и исследованиями в области патофизиологии расстройства питания и нарушения обмена веществ, с акцентом на физиологическую биохимию, изучал электролиты и жидкости при метаболизме. В 1986 году он был назначен адъюнкт-профессором, а в 1988 году приступил к выполнению обязанностей начальника Отделения клинической патологии в ветеринарной клинической больнице Университета штата Колорадо. Один год (1989—1990) провёл в творческом отпуске в качестве приглашённого профессора медицины в больнице Королевы Елизаветы и при Университете Аделаиды, в Южная Австралия, где он работал с группой, изучал гастроэнтерологию биохимических процессов, эпидемиологию человека и колоректальный рак. В 1991 году был назначен начальником Отделения Лечебного питания в Университете штата Колорадо. В 1992 году стал профессором патологии.

Подготовка к космическим полётам 
В конце 1991 года вошёл в группу кандидатов в специалисты по полезной нагрузке для полёта с лабораторией «Спейслэб» по программе SLS-2. 29 октября 1992 года НАСА объявило о включении Феттмана в экипаж основным специалистом по полезной нагрузке в полёт шаттла STS-58.

Полёты в космос 
 Первый полёт — STS-58, шаттл «Колумбия». C 18 октября по 1 ноября 1993 года в качестве «специалиста по полезной нагрузке». Основная цель полёта — проведение различных медико-биологических экспериментов. Исследования проводились в лабораторном модуле «Спейслэб» в грузовом отсеке шаттла. Продолжительность полёта составила 14 суток 0 часов 12 минут.

Общая продолжительность полётов в космос — 14 дней 0 часов 12 минут.

После полётов 
Автор более 100 научных публикаций. В 1994 году Феттман стал почётным членом факультета Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук и был признан видным деятелем наук в Университете штата Колорадо. В 1995 году стал заслуженным деятелем науки по итогам 1994 года.

Награды и премии 
Награждён: Медаль «За космический полёт» (1993) и другие.

См. также 
 Список космонавтов и астронавтов (и кандидатов).
 Список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов.
 Хронология пилотируемых космических полётов.

Примечания

Ссылки 

 Biography of Martin J. Fettman

Астронавты США
Радиолюбители
Выпускники Средней школы Мидвуда
Выпускники Университета штата Колорадо
Выпускники Колледжа экологии человека Корнельского университета
Выпускники Колледжа сельского хозяйства и естественных наук Корнельского университета
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Колледжа ветеринарной медицины Корнеллского университета